Vila del Bosko ima više značenja:
 Vila del Bosko (Bijela)
 Vila del Bosko (Padova)